Балфур има више значења:
 Балфур (Северна Каролина)
 Балфур (Северна Дакота)